Urrejola (escrito en vasco Urrexola) es un apellido de origen vasco que en español significa lugar de avellanos.

Carolina Urrejola - Periodista y presentadora de noticias chilena.
Fernanda Urrejola - Actriz de cine y televisión chilena.
Isidora Urrejola - Actriz de cine chilena.
José Francisco Urrejola Menchaca - Político y abogado chileno.